Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2017 war ein Snookerturnier, das vom 6. bis 8. März 2017 im Hilton Park Hotel in der zyprischen Hauptstadt Nikosia stattfand. Es war die zweite Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.

Europameister wurde der Vorjahresfinalist Jackson Page, der im Finale den Israeli Amir Nardeia mit 5:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Aaron Hill und Iwan Kakowski. Titelverteidiger Tyler Rees schied in der Runde der letzten 32 gegen Aaron Hill aus.

Das höchste Break spielte Aaron Hill während der Gruppenphase. Seine Serie von 102 Punkten war zugleich das einzige Century-Break des Turniers und das erste überhaupt bei einer U18-Europameisterschaft.

Modus 
Die 74 Teilnehmer wurden in 18 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website
 EBSA U18-Snookereuropameisterschaft 2017 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2017
U18 Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Nikosia
Billardturnier in Zypern